Juan David Rengifo (Cali, 27 de febrero de 1998) es un futbolista colombiano. Actualmente milita en el Fortaleza Fútbol Club de posición de Centrocampista.

Clubes

Palmarés

Torneo Nacionales

Torneos Locales

Enlaces externos 

  Ficha en Deportivo Cali
 Ficha en fichajes
 Ficha en soccerway

Personas de Cali
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Fortaleza Fútbol Club